The Right Stuff steht für: 

 The Right Stuff (Blog), ein US-amerikanischer faschistischer Alt-Right Blog 
 The Right Stuff, Originaltitel des US-amerikanischen Films der in Deutschland als Der Stoff, aus dem die Helden sind erschienen ist
 The Right Stuff (Roman), ein Roman von Tom Wolfe, in Deutschland als Die Helden der Nation erschienen